Lahn-Dill-Bergland bezeichnet eine Mittelgebirgs-Region in Mittelhessen, deren Grenzen auf zweierlei Arten gefasst werden können:

 naturräumlich als Westen und Mitte des Gladenbacher Berglandes – siehe Gladenbacher Bergland#Naturräumliche Gliederung
 über den Naturpark Lahn-Dill-Bergland, der, den Grenzen der beteiligten Gemeinden folgend, den obigen Naturraum nicht komplett enthält, dafür jedoch u. a. auch Randbereiche des Rothaargebirges.

Siehe auch: